

Схема на сингъл

Горна половина

Долна половина

Схема на двойки 

WTA Тур 2013
Абиерто Мехикано Телсел